Northern Football Alliance 1892–93 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Northern Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af tolv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Sunderland AFC 'A', som dermed vandt ligaen for anden gang.

Tabellen er ukomplet og ikke sorteret efter antal point, men den er angivet nøjagtig som den fremgår af kilden.

Til den følgende sæson blev antallet af hold i ligaen reduceret fra 12 til 10. Som de to nye hold valgte ligaen Hebburn Argyle FC og Dipton Wanderers FC. Yderlige fem hold, Trafalgar FC, Esh True Blues FC, Leadgate Park FC, Leadgate Exiles og Gateshead FC, havde søgt om optagelse i ligaen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Donmouth – Northern Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Northern Football Alliance
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893